Hauser – miasto w Stanach Zjednoczonych

Osoby o tym nazwisku:
 Kaspar Hauser – człowiek o nieustalonej tożsamości
 Roman Hauser – polski prawnik
 Stjepan Hauser – chorwacki wiolonczelista
 Wings Hauser – amerykański aktor